

Lieu
Mignault est une section de la ville belge du Rœulx.
(Mignault) Nom de famille dans la province de Québec.

Patronyme
Guy Mignault est le directeur artistique du Théâtre français de Toronto.
Pierre-Basile Mignault (1854-1945) est un avocat et un juge canadien.
Roch Moïse Samuel Mignault (1837-1913) fut un médecin et homme politique fédéral du Québec.

Homonymie de patronyme